In 1991 werd het 47ste Campeonato Amapaense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Amapá. De competitie werd gespeeld van 5 september tot 8 december en werd georganiseerd door de FAF, tevens was dit het eerste profkampioenschap van de staat. Macapá werd kampioen.

Eerste ronde

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Totaalstand

Finaleronde

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Amapaense
Ama